Konkurencje w narciarstwie alpejskim podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2010 roku przeprowadzone są w dniach 13–27 lutego 2010 w Whistler, oddalonym o 125 km od głównego miasta igrzysk – Vancouver, na stokach ośrodka narciarskiego Whistler Creekside. W ramach igrzysk zawodnicy i zawodniczki walczą w pięciu konkurencjach: zjeździe, slalomie, gigancie, supergigancie i superkombinacji. Łącznie rozdanych będzie dziesięć kompletów medali. O medale igrzysk olimpijskich narciarze alpejscy rywalizują po raz dwudziesty.

Terminarz

Zestawienie medalistów

Wyniki

Kobiety

zjazd

slalom

slalom gigant

supergigant

superkombinacja

Mężczyźni

zjazd

slalom

slalom gigant

supergigant

superkombinacja

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

!